Datronia — рід деревних грибів родини Polyporaceae. Назва вперше опублікована 1966 року.

Класифікація 
До роду Datronia відносять 19 видів:

Примітки

Джерела 
 Donk, M.A. 1966. Notes on European polypores - I. Persoonia. 4(3):337-343 - P.337

Роди грибів
Трутовикові
Деревні гриби